Теа́тр Мадже́стик (; ) — название театра в различных городах мира.

Сингапур 
 Маджестик (Сингапур) — историческое здание (бывший театр) в китайском квартале Сингапура.

США 
 Маджестик (Бродвей) — бродвейский театр в Нью-Йорке.
 Маджестик (Коламбус Сёкл) — разрушенный театр Нью-Йорка.
 Маджестик (Даллас, Техас)
 Маджестик (Детройт, Мичиган)
 Маджестик (Иллинойс)
 Маджестик (Сан-Антонио, Техас)
 Маджестик (Южный Бродвей, Лос-Анджелес) — разрушенный театр Лос-Анджелеса.
 Театр Банка Америки — первоначальное название имел «The Majestic Theatre».
 Катлер Маджестик — центр искусств в колледже Эмерсон города Бостона.
 Palace and Majestic Theaters — театр в Бриджпорте, штат Коннектикут.

См. также 
 Маджестик (значения)